Куркумбал — название населённых пунктов:

Россия 
 Куркумбал — деревня в Моркинском районе Республики Марий Эл.
 Куркумбал — деревня в Новоторъяльском районе Республики Марий Эл.
 Куркумбал — деревня в Советском районе Республики Марий Эл.